Новинар
 Новинар (сайт) — україномовне інтернет-видання. Проіснувало з липня 2007 по серпень 2012 року.
 Новинар (журнал) — український інформаційно-аналітичний тижневик, що виходив у 2007—2008 роках.
 Новинар — болгарське інтернет-видання
 Новинар — щоквартальний вісник ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді»
 НовинаР — газета, виходить щосуботи українською мовою у смт Захарівка Одеської області
 Синонім до слова журналіст.

Примітки